Klobouk (tschechisches Wort für der Hut) bezeichnet:

Jiří Klobouk (* 1933), tschechischer Schriftsteller und Pianist
 
sowie:
Klobouky u Brna (Klobauk bei Brünn), tschechische Stadt im Südmährischen Kreis
Valašské Klobouky (Wallachisch Klobauk), tschechische Stadt in der Region Zlin